XXI. zimske olimpijske igre so potekale v Vancouvru v Kanadi od 12. februarja do 28. februarja 2010.

Za organizacijo iger leta 2010 so se potegovala še mesta Bern, Švica; Pjongčang, Južna Koreja in Salzburg, Avstrija.

Rezultati 
(poudarjena je država gostiteljica)

 
2010
2010 v športu
Športne prireditve v Kanadi